Рабенштайн, также Рабенштейн или Рабштейн (от , букв. «Вороний камень») — многозначный термин. Может означать:

 Рабенштейн — в немецкоязычной традиции обозначение эшафота

Населённые пункты
 Рабенштайн (Флеминг) — община в немецкой федеральной земле Бранденбург
 Рабенштайн-ан-дер-Пилах — община в австрийской федеральной земле Нижняя Австрия

 Хемниц-Рабенштайн — район города Хемниц в немецкой федеральной земле Саксония
 Рабенштайн (Альтхофен) — поселок в составе общины Альтхофен в австрийской федеральной земле Каринтия
 Рабенштайн (Ахорнталь) — посёлок в составе общины Ахорнталь в немецкой федеральной земле Бавария
 Рабенштайн (Бад-Файльнбах) — посёлок в составе общины Бад-Файльнбах в немецкой федеральной земле Бавария
 Рабенштайн (Лафамюнд) — посёлок в составе общины Лафамюнд в австрийской федеральной земле Каринтия
 Рабенштайн (Мозо-ин-Пассирия) — немецкое название посёлка Корвара в составе общины Мозо-ин-Пассирия в итальянской автономной области Трентино-Альто-Адидже
 Рабенштайн (Румансфельден) — посёлок в составе общины Румансфельден в немецкой федеральной земле Бавария
 Рабенштайн (Турмансбанг) — посёлок в составе общины Турмансбанг в немецкой федеральной земле Бавария
 Рабенштайн (Шеффау) — посёлок в составе общины Шеффау-ам-Тенненгебирге в австрийской федеральной земле Зальцбург
 Рабенштайн (Штайнау) — посёлок в составе города Штайнау-ан-дер-Штрасе в немецкой федеральной земле Гессен
 Рабенштайн (Цвизель) — район города Цвизель в немецкой федеральной земле Бавария
 Рабштейн-над-Стрелою — район города Манетин в чешском Пльзенском крае

Замки
 Замок Рабенштайн (Ахорнталь) — средневековый замок в Ахорнтале в немецкой федеральной земле Бавария
 Замок Рабенштайн (Флеминг) — средневековый замок в городе Рабенштайн (Флеминг) в немецкой федеральной земле Бранденбург
 Замок Рабенштайн (Хемниц) — средневековый замок в Хемнице в немецкой федеральной земле Саксония
 Замок Рабенштайн (Штирия) — средневековый замок в городе Фронлайтен в австрийской федеральной земле Штирия
 Руина Рабенштайн (Рён) — руина средневекового замка под Вильдфлеккеном в немецкой федеральной земле Бавария
 Замок Рабенштайн (Нижняя Австрия) — руина средневекового замка в городе Рабенштайн-ан-дер-Пилах в австрийской федеральной земле Нижняя Австрия
 Замок Рабштейн-над-Стрелою — средневековый замок в чешском городе Манетин
 Руина Рабенштайн (Риденбург) — руина средневекового замка в городе Риденбург в немецкой федеральной земле Бавария
 Замок Рабенштайн (Каринтия) — руина средневекового замка в общине Санкт-Пауль-им-Лафантталь австрийской федеральной земле Каринтия
 Руина Рабенштайн (Фирген) — руина средневекового замка в общине Фирген в австрийской федеральной земле Тироль
 Замок Рабенштейн — руина средневекового замка в городе Врбно-под-Прадедем в чешском Моравско-Силезском крае
 Руина Рабенштайн (Вирсберг) — руина средневекового замка в общине Вирсберг немецкой федеральной земле Бавария

Природные объекты
 Рабенштайн в Высоком Тауэрне — горная вершина (2902 м) в системе  в Австрии
 Рабенштайн в Мюрцштегских Альпах — горная вершина (1027 м) в долине Мюрца под Нойбергом в Австрии
 Рабштейн — горная вершина (803,4 м) недалеко от Бедрихова в общине Оскава в Чехии
 Рабенштайн (Вальдфиртель) — горная вершина (750 м) к северу от Вахау в Австрии
 Рабенштайн (Зальцах) — горная вершина (628 м) у города Голлинг-ан-дер-Зальцах в Австрии
 Рабенштайн () — скала (ок. 545 м) на богемско-саксонской границе
 Рабенштайн (Хассельфельде) — возвышенность (ок. 510 м) под городом Хассельфельде в Германии
 Рабенштайн (Кёнигсхютте) — возвышенность (499 м) в деревне Кёнигсхютте общины Оберхарц-ам-Броккен в Германии
 Рабенштайн (Келлервальд) — возвышенность (439 м) в Келлервальде в Германии
 Рабенштайн (Бад-Хомбург) — группа скал под Кирдорфом в городе Бад-Хомбург в Германии
 Рабенштайн (Гримма) — скала на берегу реки Мульде в городе Гримма в Германии
 Рабенштайн (Штайр) — скала у руины замка Леонштайн в Австрии
 Рабенштайн (Неандерталь) — скалы в долине Неандерталь в Германии
 Рабенштайн (Тайя) — скалы на реке Тайя в городе Рабс-ан-дер-Тайя в Австрии

Фамилия
 Рабенштайны — дворянский род из Франконии
 Рабенштайнер-цу-Долау — дворянский род из Франконии
 Кристоф Рабенштайн (род. 1952) — немецкий политик, член СДПГ, депутат баварского ландтага
 Ганс Рабенштайн (род. 1941) — немецкий художник
 Ян из Рабштейна (1437—1473) — богемский дипломат и гуманист
 Прокоп из Рабштейна (ок. 1420—1472) — Высочайший канцлер Чешского королевства
 Райнер Рабенштайн (1927—2018) — немецкий педагог
 Reinhold Rabenstein (* 1948) — австрийский тренер и автор
 Рюдигер Рабенштайн (1944—2004) — немецкий учёный